Formula Nippon sezona 1999 je bila četrto prvenstvo Formule Nippon. Potekalo je od 8. aprila do 14. novembra 1999.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R14=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal

1999 v športu
1999